Мужская национальная сборная Дании по софтболу — представляет Данию на международных софтбольных соревнованиях. Управляющей организацией выступает Федерация софтбола Дании (, ).

Одна из ведущих мужских софтбольных сборных, входящих в Европейскую федерацию, практически каждый европейский чемпионат входят в число медалистов.

Результаты выступлений

Чемпионаты мира

Чемпионаты Европы

Примечания

См. также 
 Женская сборная Дании по софтболу

Ссылки 
  (Федерация софтбола Дании, официальный сайт)
 
 
 
 

Дания
Софтбол в Дании
Софтбол мужская